Татьяна Бородай:
 Бородай, Татьяна Валентиновна (род. 1972) — стрелок из лука.
 Бородай, Татьяна Юрьевна — российский учёный, специалист по античной и средневековой философии, дочь Ю. М. Бородая.